«Искусство быть счастливым. Руководство для жизни» () — книга, написанная Далай-ламой XIV и психиатром Говардом Катлером, на основе их бесед. В книге Катлер широко цитирует ответы Далай-ламы на свои вопросы, описывая детали обстановки, в которой проходили интервью, и добавляя собственные размышления по поднимаемым вопросам.

В течение 37 недель 1999 года книга входила в число бестселлеров по версии New York Times.

Содержание книги 
Книга состоит из пяти частей:
 Смысл жизни
 Человеческая теплота и сочувствие
 Трансформация страдания
 Преодоление препятствий
 Заключительные размышления о том, как жить духовной жизнью.

Далай-лама много путешествует по миру и часто начинает свои лекции, говоря, что он чувствует, что знает каждого человека в аудитории как своего брата или сестру, потому что он знает, что они также хотят счастья, как и он сам. Первая глава первой части книги Искусство быть счастливым начинается со слов:
Я считаю, что основная цель человеческой жизни — счастье. Это очевидно. Независимо от того, кто мы — атеисты или верующие, буддисты или христиане, — все мы ищем чего-то лучшего в жизни. Таким образом, по моему мнению, основное движение в нашей жизни — это движение к счастью…

Смысл идеи, формулы, предлагаемой Далай-ламой, в целом состоит в следующем:

Вообще говоря, начинать следует с определения факторов, которые ведут к счастью, и факторов, которые ведут к страданию. После этого необходимо постепенно исключить из своей жизни те факторы, которые ведут к страданию, и усилить те, которые ведут к счастью. В этом — смысл моей идеи.

Продолжения книги 
После успеха Искусства быть счастливым Далай-лама опубликовал близкую по теме и стилю книгу — Этика для нового тысячелетия, которая была бестселлером в США в течение семи недель.

Сиквелом к книге является Искусство быть счастливым на работе (The Art of Happiness at Work), написанная также в соавторстве с Говардом Катлером, изданная на английском языке в 2003 году, и переведенная на русский в 2007.

В 2009 году вышла Искусство быть счастливым в беспокойном мире (The Art of Happiness in a Troubled World) в серии «Искусство быть счастливым».

Примечания

Ссылки 
 TheArtofHappiness.com
 Искусство быть счастливым // публичная лекция Далай-ламы XIV в Будапеште, Венгрия. 19 сентября 2010
 Далай-лама XIV Сострадание — ключ к счастью

Книги Далай-ламы XIV